Rozgrywki Bundesligi w sezonie 2008/2009, czyli najwyższego poziomu piłkarskiego w Austrii były 98. sezonem w historii. Rozpoczęto je 8 lipca 2008 a zakończono 31 maja 2009.

Drużyny

Stadiony

Tabela

Wyniki 
Każdy zespół gra z każdym z zespołów mecz i rewanż co stanowi pierwszą rundę. W drugiej rundzie wszystkie drużyny rozgrywają ponownie ze sobą mecz i rewanż.

Pierwsza runda

Druga runda

Najlepsi strzelcy 
Źródło: bundesliga.at
 39 bramek
  Marc Janko ()

 27 bramek
  Erwin Hoffer ()

 23 bramki
  Stefan Maierhofer ()

 15 bramek
  Mario Haas ()

 14 bramek
  Milenko Ačimovič ()
  Nacho ()
  Rubin Okotie ()
  Hamdi Salihi ()

 12 bramek
  Steffen Hofmann ()
  Ilčo Naumoski ()
  Robin Nelisse ()

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 oficjalna strona Bundesligi

2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
2008 w Austrii
2009 w Austrii